Guldhjälmen kan syfta på:

Guldhjälmen – ett pris till den spelare som för säsongen ansetts vara värdefullast Elitserien i ishockey
 Guldhjälmen (motocross) – en licensform som infördes inom svensk motocross 1 januari 2004
 Guldhjälmen (trav) – årlig utmärkelse till Sveriges segerrikaste kusk 1923–2015